ISAM peut faire référence à :
 Institut supérieur d'administration et de management, un institut rattaché à l'École supérieure de commerce d'Amiens
 Indexed Sequential Access Method, une méthode d'accès séquentiel indexé des moteurs de recherche de base de données
 ISAM, un album d'Amon Tobin sorti en 2011
 Intelligent Services Access Manager, une plateforme d'accès IP par Alcatel-Lucent
 Institut supérieur des arts et métiers, de Kinshasa